Сервий Сульпиций Камерин Руф (; IV век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Сульпициев, консул 345 года до н. э.

Коллегой Сервия Сульпиция был Марк Фабий Дорсуон. Когда аврунки предприняли набег на земли Рима, сенат, боясь, что врага поддержат все латины, назначил диктатора (Луция Фурия Камилла). По окончании срока диктатуры консулы приняли войско Камилла под своё командование и взяли город вольсков Сора, захватив его врасплох.

Примечания 

Сульпиции